La plongée est l'action de se projeter en avant et vers le bas.

Plongée sous-marine 
La plongée sous-marine est l'action qui consiste à nager sous la surface de l'eau. On distingue les techniques de plongée suivantes : 
 Plongée libre ou apnée ;
 Plongée en scaphandre autonome ;
 Snorkeling.

Prise de vues 

 En photographie ou au cinéma, la « plongée » est une prise de vue pointant vers le bas ; son antonyme est la « contre-plongée ».
 La « plongée totale » correspond à une prise de vue verticale à 180° (photographier ses pieds alors qu'on est debout, par exemple). Son antonyme est la « contre-plongée totale ».

Autres 
 Plongée magazine, sous-titré , est un magazine français consacré aux sports de plongée.
 En navigation maritime, la plongée ou immersion est la situation du navire sous-marin naviguant sous la mer.
 En art militaire, la plongée désigne la partie du parapet qui relie les deux crêtes du parapet